Osoby o tym nazwisku:
 Elżbieta Rokosz-Piejko – polska literaturoznawczyni
 Nikołaj Piejko – radziecki kompozytor i pedagog